Reiffenstuhl ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Reiffenstuhl (1786–1848), österreichischer Landschaftsmaler
 Günther Reiffenstuhl (1921–2017), österreichischer Mediziner

Siehe auch:

 Reiffenstuel (Begriffsklärung)